Svetinja je  religijski predmet.

Svetinja je tudi krajevno ime v Sloveniji in na Hrvaškem:

 Svetinja, Trebnje

 Svetinja, Čaglin

Svetinja (Papež) je tudi drama Franceta Papeža.

Naselja v Sloveniji